Chantavoine är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Henri Chantavoine (1850–1918), fransk poet
 Jean Chantavoine (1877–1952), fransk musikskriftställare

Franska efternamn